

Biografia

Nata in Ontario, Rachel è cresciuta a Vancouver, in BC. 

Nella speranza di proseguire una carriera nel mondo dello spettacolo, Rachel prese lezioni di recitazione presso Armstrong Acting Studios di Toronto. 
Attualmente Rachel frequenta il quarto anno di liceo (12°) presso la Waterloo Collegiate Institute.

Nel gennaio 2011 prende parte alla serie televisiva di MTV Skins, con il ruolo di Michelle Reinhart.
 
Da mesi sul web rimbalzano notizie riguardanti la partecipazione della Thervenard alla soap opera della CBS Beautiful. Pare che gli autori le abbiano assegnato la parte della giovane Alexandria Forrester, ruolo che dovrebbe assumere su base ricorrente dall'autunno 2011.

Filmografia parziale
Skins - Michelle Reinhart (2011)
Beautiful - Alexandria Forrester - Recurring (2011)

Collegamenti esterni